Adolfo Suárez puede referirse a:

 Adolfo Suárez González (1932-2014), político español, presidente del Gobierno español (1976-1981);
 Adolfo Suárez Illana (n. 1964), político español, hijo de Adolfo Suárez González;
 Adolfo Suárez Morán (1905-1968), futbolista internacional español;
 Adolfo Suárez Perret (1930-2001), deportista (billarista) peruano;
 Adolfo Suárez Rivera (1927-2008), religioso (cardenal presbítero) mexicano.